

Codici 
 MLU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Monroe Regional, Monroe (Louisiana), Stati Uniti

Sigle 
 Martin Luther Universität